K58 ou K.58 peut faire référence à :
 FFL Aconit (K 58), une corvette des Forces navales françaises libres ;
 Sonate K. 58, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Syndrome de l'intestin irritable, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres